Луза — отвір у більярдному столі з мішечком під ним

Луза — річка в Республіці Комі, Кіровській і Вологодській областях, права притока річки Юг
 Луза — місто, районний центр, Кіровська область
 Луза — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Луза — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Луза — присілок, Ярський район, Удмуртія